

Persone
 Achille Talarico (1837-1902) – pittore e docente italiano
 Alberigo Oreste Talarico (1890-1952) – medico e politico italiano
 Carmine Talarico (1953) – docente, giornalista e politico italiano
 Elio Talarico (1907-1972) – medico, scrittore e drammaturgo italiano
 Mauro Talarico (1953) – fumettista italiano
 Vincenzo Talarico (1909-1972) – giornalista, sceneggiatore e attore italiano
 Virginia Talarico (1871-1953) – soprano italiana

Altro
 Rifugio Talarico – rifugio alpino nel comune di Pietraporzio, provincia di Cuneo, Alpi Marittime